Maria di Savoia, baronessa di Faucigny (1298-1336), figlia del conte di Savoia Amedeo V, moglie di Ugo de La Tour du Pin, barone di Faucigny
 Maria di Savoia (1411-1469), figlia del duca di Savoia Amedeo VIII e di Maria di Borgogna, moglie di Filippo Maria Visconti;
 Maria di Savoia (1448-1475), figlia del duca di Savoia Ludovico e di Anna di Lusignano, moglie di Luigi di Lussemburgo-Saint-Pol, conte di Saint-Pol e di Ligny;
 Maria di Savoia (1463-1511), figlia del duca di Savoia Amedeo IX e di Iolanda di Francia, moglie prima di Filippo, margravio di Baden-Hochberg e successivamente di Jacques d'Assay, signore di Plessis;
 Maria di Savoia (1556-1580), figlia del duca di Savoia Emanuele Filiberto di Savoia e di Laura Crevola, moglie prima di FFilippo I d'Este;
 Maria Francesca di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele III e della regina Elena, moglie di Luigi di Borbone-Parma.